Une si longue nuit peut faire référence à :

 Une si longue nuit, un roman à suspense de Mary Higgins Clark paru en 1998 ;

 Une si longue nuit, une mini-série télévisée franco-belge réalisée par Jérémy Minui en 2020-2021.